При́зрак:
 Призрак — в традиционных представлениях душа или дух умершего человека, или мифического существа, проявляющиеся в видимой или другой форме в реальной жизни.

Книги 
 «Призрак» — название русского перевода мистического романа Эдварда Бульвер-Литтона «Занони». Вышел в Санкт-Петербурге в 1879 году.
 «Призрак» () — роман норвежского писателя Ю Несбё, девятый из серии о детективе Харри Холе (2011).

Фильмы

Телесериалы 
 Призраки (телесериал) — британский шпионский телесериал.
 Призраки (телесериал, 2017) — американский комедийно-фантастический телесериал.
 Призрак (телесериал, 2021) — российский криминальный телесериал.

Вооружённые формирования 
 Призрак (бригада) — подразделение вооружённых сил так называемой Луганской Народной Республики.

Персонажи 
 Призрак (Marvel Comics) — персонаж комиксов, опубликованных Marvel Comics.
 Призрак — персонаж из игры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля

См. также 
 Призрак Оперы
 Привидение (значения)
 Невидимка (значения)